В 1988/89 годах состоялся 34-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей в третий раз получил «Милан», уверенно победивший в финале клуб «Стяуа» со счётом 4-0. Это была наиболее убедительная победа в финале после сезона 1974 года.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи 

Переигровка

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1988/89 на сайте УЕФА
 Матчи Кубка чемпионов 1988/89
 Статистика Еврокубков сезона 1988/89 на сайте RSSSF

1988
Футбол в Европе в 1988 году
Футбол в Европе в 1989 году